Stars and the Sea () — второй альбом британской альтернативной рок-группы Boy Kill Boy, выпущен 31 марта 2008 года. Записан в трёх звукозаписывающих студиях в Корнуолле, Брайтоне и Лос-Анджелесе. Композиция «Loud and Clear» была доступна для скачивания с сайта группы.

Пластинка в течение одной недели занимала 98-ю позицию британского хит-парада альбомов.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Stars and the Sea (все издания) на сайте Discogs